Пила (, Pýla; ) — деревня на территории округа Ларнака, Республика Кипр. Это одна из четырёх деревень, расположенных на территории Зелёной линии — буферной зоны ООН между греческой и турецкой частями острова (остальные три — Афиену, Трулли и Дения).

Пила расположена в восточной части острова близ британской суверенной базы Декелия. С юридической точки зрения находится под управлением Республики Кипр.

Деревня примечательна тем, что является единственной на острове, где живут бок о бок греки-киприоты (850 жителей) и турки-киприоты (487 жителей). В деревне имеются три православных церкви и одна мечеть.

Близ деревни расположен археологический памятник Пила-Коккинокремос.

История 
Пила — одна из старейших деревень на Кипре, возникшая в Средние века. На старых картах название передаётся как Pila или Pilla.

Название деревни происходит от  (вход), что связано, видимо, с тем, что лишь отсюда можно было попасть на равнину :en:Mesaoria.

Туризм 
Местность популярна среди туристов. Здесь расположен ряд отелей класса «люкс»: Golden Bay, Lordos и Sandy Beach, а также множество ресторанов, таверн, туристских магазинов и съёмных квартир.

Спорт 
В деревне есть футбольный клуб Aspis FC и волейбольный клуб Finikas.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты района Ларнака